Franco Beltrametti – poeta e scrittore svizzero
 Giacomo Beltrametti – hockeista su ghiaccio svizzero
 Silvano Beltrametti – dirigente sportivo ed ex sciatore alpino svizzero